Хенрик Флеминг  (; ?—15 июля 1300) — второй князь-епископ варминский (1278—1300).

Биография 
Исполнял пастырские обязанности в Бранево, служил священником кафедрального прихода, позже деканом и каноником архиепархии Вармии. Обряд посвящения в епископы варминские принял до 21 марта 1279 года. Папа римский Николай III утвердил его князем-епископом варминским.

За время епископства построил новых собор во Фромборке и туда же перенёс столицу архиепархии Вармии из Бранево и варминский капитул. По его приглашению многие немецкие колонисты из нижней Германии, Моравии и Силезии, переселились в Вармию.

Ссылки 
 Bishop Heinrich Fleming I of Ermland 1279-1300

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XIII веке
Католические епископы Польши
Епископы Вармские